Sinagoga Alta (Praga) – sinagoga della città di Praga
Sinagoga Alta (Cracovia) – sinagoga della città di Cracovia